Osoby o tym nazwisku:
 Juraj Šimek – słowacki hokeista
 Miloslav Šimek – czeski aktor, dramatopisarz, prezenter i prozaik

Obiekty o tej nazwie:
 (14098) Šimek – planetoida z pasa głównego asteroid